И́горь Фёдоров: Фёдоров, Игорь Анатольевич (род. 1979) — российский тхэквондист. 
 Фёдоров, Игорь Борисович (род. 1940) — президент МГТУ им. Н. Э. Баумана.
 Фёдоров, Игорь Витальевич (род. 1963) — русский поэт.
 Фёдоров, Игорь Геннадьевич (род. 1964) — российский политик, губернатор Ненецкого автономного округа.
 Фёдоров, Игорь Павлович (род. 1969) — российский музыкант, ударник.